Hearst kan syfta på:

Hearst (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Kanada 

 Hearst, Ontario, ort, 
 Hearst (flygplats), Ontario, Cochrane District,